Харбала 2-я — село в Чурапчинском улусе Республики Саха (Якутия). Административный центр Болтогинского наслега.

Основано в 1890 году. 

Расположено на реке Татта в 16 км к востоку от Чурапчи и в 155 км к востоку от Якутска. Через село проходит автодорога «Колыма» (Якутск — Магадан).

В селе действует музей. Развит туризм.

Население 
Происходит отток населения в более развитые регионы.

Достопримечательности 
 Памятник воинам-землякам, участникам Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. на улице Догордурова.

Примечания 

Населённые пункты Чурапчинского улуса